Чемпионат Европы по борьбе среди кадетов 2009 года проводился с 21 по 26 июля в сербском городе Зренянин. Чемпионат проводился исключительно между Dungeon MastersРейтинг команд

См. также 
 Азербайджан на чемпионате Европы по борьбе среди кадетов 2009

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по борьбе среди кадетов
Зренянин
борьба
Июль 2009 года
Чемпионаты Европы в Сербии
Спорт в Сербии в 2009 году
Международные соревнования по борьбе в Сербии